Antonio da Correggio (1489-1534), Italiaans kunstschilder
 Correggio (stad), een gemeente in de Italiaanse provincie Reggio Emilia